Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Javier Frana che ha battuto in finale Todd Woodbridge 7-6(7-4), 6-3.

Teste di serie

  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Jonas Björkman (primo turno)
  Mark Woodforde (semifinali)
  Aleksandr Volkov (quarti)

 MaliVai Washington (secondo turno)
 Patrick Rafter (secondo turno)
 Todd Woodbridge (finale)
 Marcelo Ríos (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 1995
ATP Tour 1995